Die WM SE ist ein Autoteilehändler mit Sitz in Osnabrück. Bis 2015 hieß das Unternehmen Wessels + Müller Aktiengesellschaft.

Die WM SE übernahm 2022 100 Prozent der Anteile an der MTS MarkenTechnikService.

Konzern 
Der Konzern Hans-Heiner Müller Verwaltungs und Beteiligungs GmbH ist Gesellschafter der WM SE und weiterer Tochterunternehmen und mit 187 Standorten überwiegend im Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör, Werkzeugen, Maschinen und Werkstattausrüstungen des Kraftfahrzeuggewerbes tätig. Das Geschäftsgebiet des Konzerns umfasst die Länder Deutschland, Niederlande, Österreich, Slowakei, Tschechien und die USA (Kalifornien, Arizona, Georgia und Florida).

Eine Ausnahme ist die Fuchs + Sanders Schrauben-Großhandels GmbH & Co. KG, die mit Schrauben, Verbindungselementen und verwandten Artikeln handelt.

Der Konzernumsatz lag 2020 bei 1,4 Milliarden Euro, davon über einer Milliarde in Deutschland.

Einzelnachweise 

Handelsunternehmen (Deutschland)
Unternehmen (Osnabrück)